rondel – naczynie kuchenne

Określenie rondel może też odnosić się do:

 rondel – rodzaj budowli z czasów neolitu
 Rondel – skalisty cypel na południowym wybrzeżu Wyspy Króla Jerzego
 rondel – rodzaj utworu literackiego
 rondel – potoczna nazwa barbakanu
 rondel – potoczna nazwa Bastionu Świętojańskiego
 Rondel – były zespół Formuły 2